A estrada municipal 611 (M611) é uma estrada que liga a   N 102  a   N 215  passando por Gouveia no concelho de Torre de Moncorvo.

Percurso:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)